Balao steht für:

 Balao (Ecuador), eine Gemeinde in Ecuador

Personen:

 Eulogio Balao (1907–1977), philippinischer Politiker und Offizier